Chana ist der Familienname von

 Ameet Chana (* 1975), englischer Schauspieler
 Daniela Chana (* 1985), österreichische Schriftstellerin
 Moody Chana (* 1999), deutsch-kamerunischer Fußballspieler

Chana steht auch für 

 Ḫana, ein Stadtstaat am mittleren Euphrat im heutigen Syrien.
 Chana (Illinois); eine Gemeinde in Illinois, USA
 Amphoe Chana, ein Landkreis in Thailand
 eine Bezeichnung für die Kichererbse